Glitter puede referirse a:
 glitter/Fated, al sencillo nº41 de Ayumi Hamasaki.
 Glitter (álbum de Kaya), al primer álbum con el que debutó el cantante Kaya.
 Glitter (álbum), a la banda sonora original y el octavo álbum de estudio de la cantante Mariah Carey.
 Gary Glitter, al músico y compositor del glam rock.
 Glitter Rock, subgénero musical del glam rock.